Села:
 Бондарне — Донецька область, Бахмутський район
 Бондарне — Луганська область, Марківський район